Фольгеролес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 10,5 км². Население — 2216 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Folgueroles
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Institut d’Estadística de Cataluña
 Página web dedicada a Folgueroles

Муниципалитеты Барселоны